Niemcy:
 Heiligensee – dzielnica Berlina
 Heiligensee – jezioro

Zobacz też:
 Heiligensee und Hütelmoor
 Heiliger See